Francouzské nositelky jména Adéla, Adelaida, Alice a Alix:
 Adéla Francouzská (1009–1079) – dcera francouzského krále Roberta II. a Konstancie z Arles, manžel Richard III. Normanský a Balduin V. Flanderský
 Adéla Francouzská (1150–1195) – dcera francouzského krále Ludvíka VII. a Eleonory Akvitánské, manžel Theobald V. z Blois
 Adéla Francouzská (1160) – dcera francouzského krále Ludvíka VII. a Konstancie Kastilské, manžel Vilém II. z Ponthieu
 Adéla Francouzská (1732–1800) – dcera francouzského krále Ludvíka XV.